

Patronymes 
Loukianov (masculin ; ) ou Loukianova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Lukyanov (1949-), rameur soviétique ;
 Anatoli Loukianov (1930-2019), homme politique soviétique puis russe ;
 Fedor Loukianov (1967-), journaliste et analyste politique russe ;
 Ivan Lukyanov (1981-), athlète russe d'origine moldave, spécialiste du 3 000 m steeple ;
 Valeria Lukyanova (1985-), mannequin ukrainienne d'origine moldave.

Patronyme russe